Marie Celeste kan verwijzen naar een van volgende betekenissen

 Mary Celeste (schip, 1861), het verlaten schip
 Marie Celeste, het verlaten schip, een hoorspel van Ingrid Bachér.